Daniel Gomez peut renvoyer à :

 Daniel Gomez (1946-), joueur de football qui a débuté au Nîmes Olympique ;
 Daniel Gomez (1979-), joueur de football qui a débuté au Football Club de Metz.